A Copa Ouro da CONCACAF de 2002, foi a sexta edição da Copa Ouro, o campeonato de futebol entre as seleções da América do Norte, Central e Caribe, realizada entre os dias 18 de janeiro e 2 de fevereiro de 2002, e teve a participação de duas seleções convidadas, sendo elas a seleção do Equador, da CONMEBOL, e a seleção da Coreia do Sul, filiada a AFC.

1a ronda

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Quartos final

Meiasfinais

3o e 4o Lugares

Final

Melhores marcadores 
4 golos
  Brian McBride
3 golos
  Kevin McKenna
2 golos
  Rolando Fonseca
  Ronald Gomez
  Paulo Wanchope
  Alex Aguinaga

Prêmios 
MVP
  Brian McBride
Melhor Marcador
  Lars Hirschfeld
Trofeu Fair Play
  Costa Rica
Melhor 11
 G -  Odelin Molina
 D -  Luis Marin
 D -  Jeff Agoos
 D -  Jason DeVos
 M -  Luis Sosa
 M -  Mauricio Solis
 M -  Landon Donovan
 M -  Kim Nam-Il
 M -  Ronald Gomez
 A -  Kevin McKenna
 A -  Brian McBride
Reservas
 G -  Shaka Hislop
 D -  Ludovic Mirande
 D -  Pierre Bruny
 M -  Santos Cabrera
 M -  Alex Aguinaga
 A -  Ronald Cerritos
 A -  Juan Carlos Plata

Classificação final

Ligações externas 
 Copa Ouro da CONCACAF 2002 na RSSSF
 Copa Ouro 2002 em Arquivo dos Mundiais

2002
Futebol de 2002 na América do Norte
Competições internacionais de futebol sediadas nos Estados Unidos
Futebol de 2002 nos Estados Unidos